Софи́йская улица — название улиц в различных населённых пунктах.

Россия 
 Софийская улица — улица в городе Видном.
 Софийская улица — улица в городе Казани.
 Софийская улица — улица в Новосибирске.
 В Санкт-Петербурге:
 Софийская улица — улица во Фрунзенском, Пушкинском и Колпинском районах.
 Софийская улица — улица в историческом районе Шувалово.
 Софийская улица — прежнее название Углового переулка.
 Софийская улица — прежнее название Профсоюзной улицы в Ломоносове.
 Софийская улица — прежнее название Огородной улице в Пушкине.

Украина 
 Софиевская улица (Киев)

Финляндия 
 Софийская улица — улица в Хельсинки.

См. также 
 Софийская набережная
 Софийская площадь
 Софийский бульвар